En médecine, premiers secours, soins apportés avant les secours.
En littérature, Premiers Secours, nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1887.
 Premiers Secours (Pluto), court-métrage d'animation américain de 1944.
 Premiers secours, série télévisée américaine (1999).
 Premier secours évacuation, engin de secours et de lutte contre l'incendie des pompiers parisiens.
 Premier secours relevage, engin de secours à victime des pompiers parisiens.